Хостјовце може бити:

 Хостјовце (Злате Моравце), насељено мјесто у округу Злате Моравце, Њитрански крај, Словачка Република
 Хостјовце (Кошице-околина), насељено мјесто у округу Кошице-околина, Кошички крај, Словачка Република